Alvear (Santa Fé) - comuna da província de Santa Fé, na Argentina
 Alvear (Corrientes) - cidade na Argentina
 Alvear (Rosário) - bairro de Rosário, Argentina
 General Alvear - general

Desambiguação